Julian Arnoldt-Russocki (1893-), oficer
 Wiktor Arnoldt-Russocki (1895–1956), oficer